Il toponimo Jloh può riferirsi a due diversi distretti della Liberia nella contea di Grand Kru:

Distretto di Lower Jloh
Distretto di Upper Jloh